Александр Рихард Аберг () — российский борец эстонского происхождения, многократный чемпион мира по греко-римской и вольной борьбе. Был одним из самых выдающихся атлетов начала 20-го века наряду с такими всемирно известными российскими спортсменами, как Георг Лурих и Георг Хакеншмидт.

Биография 
Аберг родился в Российской Империи в селе Колга, Эстляндская губерния. Он участвовал в соревнованиях по борьбе в Америке (1913-14 и 1915-16 гг), выиграв 50 поединков с американскими атлетами. В Россию он вернулся уже в 1917 году вместе со своим другом, другим всемирно известным эстонским борцом, Георгом Лурихом, и осенью уже прибыл обратно в Эстонию. В Ревеле они выступили на соревновании по борьбе, однако оно было прервано ввиду приближения германских войск. Оба атлета вскоре прибыли в Санкт-Петербург, в надежде возобновить свою работу, но из-за войны, они были вынуждены перебраться на юг России, в Кубанскую область в город Армавир.

Туда они прибыли для того, чтобы выступить на соревнованиях, однако в 1918 году город стал ареной тяжёлых боёв между белыми и красными. За период с 1918 по 1920 гг Армавир 12 раз переходил из рук в руки. Тяготы войны усугубила эпидемия сыпного тифа, которая не обошла стороной и обоих спортсменов. Сначала заболел и умер Лурих, а затем болезнь настигла и Аберга, который, хоть и смог с ней справиться, но в конечном итоге заболел пневмонией и скончался 15 февраля 1920 года в Армавире, где и был похоронен.

Антропометрические данные 
 Рост — 178 см
 Вес — 98 кг
 Окружность грудной клетки при вдохе — 127 см
 Шея — 49 см
 Талия — 95 см
 Бицепс — 43,5 см
 Бедро — 68 см
 Икры — 41 см

Примечания

Ссылки 
Georg Kristjanson, «Eesti raskejõustiku ajaloost» (Lurichist Taltsini). Eesti Raamat, Tallinn 1973, pages.145-157
Georg Lurich Biographical data